Jean-Paul Vesco (1962-), évêque français ;
 Flore Vesco (1981-), autrice française de livres pour la jeunesse